Mikaelian ou Mikayelyan ( est un patronyme arménien, qui signifie « fils de  ».

Patronyme 

 Christapor Mikaelian (1859-1905), révolutionnaire arménien ;

 Sergueï Mikaelian (1923- ), cinéaste russe ;

 Alla Mikayelyan (1969- ), fondeuse arménienne ;

 Marie-Gaianeh Mikaelian (1984- ), joueuse de tennis suisse ;

 Mikayel Mikayelyan (1999-), fondeur arménien ;

 Sergey Mikayelyan (1992- ), fondeur arménien ;

 Armand Mikaelian (1949-2015), joueur de water polo français. Sélectionné 450 fois en équipe de France il est (a été ?) le recordman français du nombre de sélections en sport collectif.